Соревнования по баскетболу проводятся на летних Азиатских играх начиная с 1951 года для мужских команд, начиная с 1974 года для женских команд, начиная с 2018 года для мужских и женских команд в баскетболе 3х3 (вариант баскетбола, в каждой команде по 3 человека).

Призёры соревнований

Мужчины

Медальный зачёт

Женщины

Медальный зачёт

Баскетбол 3х3, мужчины

Баскетбол 3х3, женщины

Общий медальный зачёт 
суммарно медали для страны во всех видах соревнований

Примечания

Ссылки 
 Международная федерация баскетбола (Fédération Internationale de Basketball, FIBA)
 ФИБА Азия
 Официальный сайт Азиатского совета Международного олимпийского комитета